2 miejscowości w Polsce:
 Widacz – wieś w woj. podkarpackim, w pow. strzyżowskim, w gminie Frysztak
 Widacz – wieś w woj. podkarpackim, w pow. krośnieńskim, w gminie Miejsce Piastowe

Zobacz też:
 Widaczów